Званцева — женская форма фамилии .
 Званцева, Елизавета Николаевна (1864—1921) — русская художница.
 Петрова-Званцева, Вера Николаевна (урожденная Петрова; 1875—1944) — русская и советская оперная певица и педагог вокала.